{{Район
|name         =  Абанотуба́ни 
 |arms         = 
 |region       = Тбилиси
 |found        =
 |oldname      = 
 |year         = 
 |status       = 
 |etnokhoronim = 
 |area         = 
 |date         =
 |population   = 
 |density      =
 |livingarea   =
 |head         =
 |metro        = 
 |postalcode   =
 |phone        = 
 |lan          = 
 |commons      = 
 |site         = 
 |map          = 
 |mapcomment   =
}}Абанотуба́ни''' () — исторический район в центре Тбилиси, известный своим комплексом бань, стоящих на естественных сернистых источниках. Построенные в разное время в XVII—XIX веках, нынешние бани формируют собой отдельный квартал города, являющийся популярным местом как среди жителей города, так и у многочисленных туристов.

История 
С Абанотубани связана легенда об основании Тбилиси. Согласно ей, грузинский царь Вахтанг Горгасали охотился в этой местности и выпустил сокола на пролетавшего фазана. Сокол упал на добычу и птицы скрылись в лесу. Когда царь отыскал своего сокола, оказалось, что добытый им фазан упал в горячий источник и сварился. В некоторых вариантах легенды сокол сварился вместе с фазаном, но, если судить по современному памятнику-фонтану в центре Абанотубани, с соколом всё было благополучно, он просто ждал хозяина, сидя на добыче. Царь был рад такой находке и приказал построить вокруг источника баню, позже разросшуюся до квартала, а потом и города. Правдива легенда или нет, но тёплые сернистые источники действительно сыграли очень важную роль в выборе места для постройки Тбилиси. Тёплые (температура выходной воды достигает 37°) источники в этом месте всегда служили местом купания для жителей. В районе Абанотубани археологи обнаружили бани I—II в.в. с выложенными мозаикой бассейнами, раздевалками и широко разветвлённой системой керамических труб.

Даже своё название город получил от слова «тбили» (или устаревшее «тфили»), что означает «тёплый». Название это указано на римской карте IV века в форме «Тбиладо». Квартал получил своё имя от слияния двух грузинских слов: «баня» («абано» на грузинском) и «район» («убани» на грузинском). В дальнейшем место было благоустроено и застроено отдельными банями, существуют свидетельства наличия отдельных благоустроенных бань, датируемые ещё XVI веком. 

Сформированный комплекс обустроенных бань существенно пострадал во время разрушительного набега на Тбилиси Ага Мухаммед-хана в 1795 году. 

За время существования города бани разрушались, отстраивались и перестраивались заново много раз, так же как много раз были и переименованы. Переименования были связаны, в основном, со сменой владельцев. Старейшей баней считается Ираклиевская, известная, по крайней мере, с XVI века. Также к старейшим баням относятся Бебутовская, Казённая и Сумбатовская (все — начало XVII века).

Бани выполняли в городе не только функцию места, где можно помыться. Они были своего рода клубами для жителей и гостей города. Бани были открыты круглые сутки, причём часто входная плата не ограничивала времени пребывания в бане. Бани были местом где люди мылись, брились, отдыхали, общались, решали деловые вопросы, организовывали обеды, пили, похмелялись и даже устраивали смотрины. В художественных произведениях баня описывается как способ традиционного для Тбилиси проведения досуга.

Банные дни, как правило, чередовались: мужские и женские. В настоящее время такого чередования нет, в банях есть отдельные мужские и женские залы, а также номера, эксклюзивно снимаемые на время.

Расположение 

Район Абанотубани расположен к востоку от старейшей части Тбилиси (Старого города), на правом берегу Куры, в начале улицы Иосифа Гришашвили, идущей параллельно набережной. От набережной квартал отделён жилыми домами и сквером имени Гейдара Алиева. В сквер смотрит вход в баню № 5. За сквером, в самом начале улицы Гришашвили, стоит памятник-фонтан, изображающий сокола, сидящего на поверженном фазане. Очевидно, памятник иллюстрирует легенду о Вахтанге Горгасали и основании Тбилиси.

С юго-востока к району Абанотубани примыкает район Ортачала.

Архитектура 
Архитектура бань — традиционная, восточная, в основном, персидская. Сами бани представляют собой очень низкие приземистые здания и находятся, с точки зрения постороннего наблюдателя, под землёй, снаружи видны только сводчатые полукруглые купола, так что туристы ходят прямо по крышам бань. Сверху купол, как правило, заканчивается небольшой башенкой с проёмами, через которые в баню поступает солнечный свет. Стены бань сделаны из кирпича, пол и обычные ванны — из плит местного серого пористого камня. Более дорогие номера и ванны в них отделаны мрамором.

Среди всего комплекса выделяется так называемая Пёстрая баня, она же Орбелиановская, она же Голубая. Это высокая, стоящая отдельно баня, украшенная стрельчатым фасадом и боковыми минаретами, отделанная пёстрыми изразцами.

Известные посетители 
В разное время в тбилисских банях побывали некоторые известные люди.

По легенде в банях пробовал восстановить своё мужское достоинство завоевавший Тбилиси в 1795 году «свирепый евнух» Ага-Магомет-хан. Потерпев в этом неудачу, он приказал разрушить все бани.

Александр Дюма-отец, путешествовавший по Кавказу в 1858 году, оставил восторженные описания Тифлиса и тифлисских бань. Вот как он описывает процесс:

А. С. Пушкин, направляясь в Арзрум в 1829 году, останавливался в Тифлисе, где посетил местные бани. Так он описывает свои посещения в «Путешествии в Арзрум»:

В наши дни мировые знаменитости, посещая Тбилиси, нередко пользуются услугами бань. В 2016 году Абанотубани посетил британский музыкант и певец Стинг.

Современное состояние бань 
Сейчас все бани приватизированы с условием сохранения профиля работы и защиты памятников культуры. Один из аукционов по продаже состоялся в 2007 году. Большинство бань после приватизации были отремонтированы и выглядят вполне современно, в некоторых продолжается ремонт.

Баня VIP () 
Хотя у этой бани есть отдельный вход и отдельная вывеска, но на самом деле организационно и функционально это просто часть Бани № 5, отделённая под землёй от более дешёвой зоны и отремонтированная для элитного обслуживания. Вход в баню VIP находится непосредственно рядом со входом Бани № 5, сама баня представляет собой один богато отделанный номер с сауной, горячим серным бассейном и прочими удобствами. Под землёй между баней VIP и Баней № 5 есть служебные переходы.

Баня № 5 () 

Баня не поменяла название с советского периода, у входа сохранилась историческая вывеска 1926 года. После приватизации Баня № 5 была разгорожена под землёй на две части и каждой части был оформлен отдельный надземный вход, более дорогая часть получила название Баня VIP. Сегодняшняя Баня № 5 представляет собой более бюджетную часть комплекса, вход в неё хорошо виден из сквера Гейдара Алиева, примыкающего к набережной. В бане есть общий мужской зал и общий женский зал, а также несколько отдельных номеров различной функциональности и стоимости. Под землёй между баней VIP и баней № 5 есть служебные переходы.

Баня «Фантазия» () 
До приватизации это была более дорогая часть бани № 10, чаще называемой Мирзоевской. Баня расположена чуть выше и несколько особняком от остальных бань Абанотубани, дорога к ней идёт вверх по улице Гришашвили, причём несколько стрелок-указателей называют её баней Орбелиани, что неверно. Вход находится в небольшом сквере и хорошо виден с улицы Гришашвили. Баня «Фантазия» состоит из 15 отдельных номеров различной функциональности и стоимости. Организационно эта баня и Баня царицы это единый комплекс, чаще всего называемый Мирзоевская баня.

Баня царицы () 
До приватизации это была более бюджетная часть бани № 10, чаще называемой Мирзоевской. Баня расположена чуть выше и несколько особняком от остальных бань Абанотубани, дорога к ней идёт вверх по улице Гришашвили, причём несколько стрелок-указателей называют её баней Орбелиани, что неверно. Вход непосредственно выходит на улицу Гришашвили, чуть выше сквера со входом в баню «Фантазия». В бане есть два мужских зала и один женский, отдельных номеров нет. Организационно эта баня и баня «Фантазия» это единый комплекс, чаще всего называемый Мирзоевская баня.

Пёстрая баня () 

Пёстрая, или Орбелиановская баня с 2013 года находилась на реконструкции, завершившейся в 2016 году. Вход в баню напоминает вход в одно из медресе на площади Регистан, как формой, так и пёстрой мозаикой в светлых тонах. Считается, что именно эту баню посетили Александр Сергеевич Пушкин и Александр Дюма, в бане есть номера, названные именами писателей.

Серная баня Гуло () 
В советское время баня не имела номера и организационно относилась к ведению КЭЧ Тбилисского гарнизона ЗакВО, поэтому тбилисцы и сейчас часто называют эту баню Гарнизонная. Современное название сложилось сначала неформально, по имени хозяйки и распорядительницы, затем было закреплено вывеской с названием. Баня недавно отремонтирована и хорошо оборудована, но сравнительно невелика и состоит всего из пяти номеров различной функциональности и стоимости. Один из номеров, элитный и, по-видимому, самый роскошный из всего комплекса Абанотубани, представляет собой бывший общий зал для рядового и сержантского состава, прошедший через капитальный ремонт и перепланировку с современной отделкой. Во время поездки в Грузию эту баню посетил Стинг.

Царская баня () 

В советское время это была более бюджетная часть бани № 7, своё нынешнее название она получила после приватизации, разделения и реконструкции. Вход в Царскую баню расположен посередине Абанотубани, в самом начале улицы Гришашвили. В бане действует пять неплохо отремонтированных и сравнительно дорогих отдельных номеров различной функциональности и стоимости, общих залов нет.

Баня царя Ираклия () 
В советский период эта баня была более дорогой частью бани № 7 и не имела отдельного входа, к номерам надо было довольно далеко идти внутри бани. При приватизации Бани № 7 её помещение было разделено и посередине был сделан отдельный вход для части с номерами. Первоначально эта часть была названа Баня VIP, но позже это название вышло из употребления из-за появления помещений с заметно лучшим ремонтом. Вход находится недалеко от входа Пёстрой бани, надо перейти через ручей. На вывесках и указателях баня называется просто Серная баня (). В ней четыре недорогих отдельных номера разной стоимости и функциональности.

Тбилисский бальнеологический курорт () 
В 1938 году недалеко от Абанотубани было построено здание медицинского центра, который сегодня известен как Тбилисский бальнеологический курорт. Курорт проводит лечебные курсы терапии кожных, лёгочных и других заболеваний, используя для этого воду сероводородных источников Абанотубани. Здание курорта расположено в паре сотен метров от комплекса бань по адресу улица Вахтанга Горгасали, дом 9. Руководит центром Николоз Саакашвили, отец бывшего президента Грузии.

Примечания

Литература 
 Михаил Григорян, «Тифлисские бани»
 А. С. Пушкин, «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года» на сайте «Русская виртуальная библиотека»

Бани
Здания и сооружения Тбилиси
Культура Тбилиси
Здания и сооружения, построенные в XVII веке
Достопримечательности Тбилиси
География Тбилиси
Бальнеологические курорты в Грузии